Parautogneta är ett släkte av kvalster. Parautogneta ingår i familjen Autognetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Parautogneta